Pardini ist der Familienname von:

 Corrado Pardini (* 1965), Schweizer Politiker und Gewerkschafter
 Olivier Pardini (* 1985), belgischer Radrennfahrer

Pardini ist

 ein italienischer Hersteller von Waffen, besonders bekannt für erfolgreiche Sportpistolen